Кубок Сербии по футболу 2016/2017 года () — 11-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Четвертьфинал

Полуфинал 

|}

Финал

Примечания 

2016/2017
Сербия
Спорт в Сербии в 2016 году
Спорт в Сербии в 2017 году